Head Office – film del 1936 diretto da Melville W. Brown
 Palle d'acciaio (Head Office) – film del 1985 diretto da Ken Finkleman